Tunel Karavanky může označovat tunel na hranicích Rakouska a Slovinska, který se nachází pod pohořím Karavanky:

 Dálniční tunel Karavanky
 Železniční tunel Karavanky